Eisfjord bezeichnet:
 den Ilulissat-Eisfjord in Grönland
 den Isfjorden in Svalbard
 den Eisfjord (Südgeorgien) in Südgeorgien